Фыоклонг () — вьетнамский топоним:
 Фыоклонг — город в провинции Биньфыок.

 Фыоклонг — уезд в провинции Бакльеу.
 Фыоклонг — община в уезде Фыоклонг
 Фыоклонг — город в уезде Фыоклонг

 Фыоклонг — община в уезде Зёнгчом, провинция Бенче.
 Фыоклонг — квартал в городе Нячанг, провинция Кханьхоа.